Joan Baez in San Francisco — полуофициальный альбом записанных в 1958 году песен американской фолк-певицы Джоан Баэз, выпущенный в 1964 году на Fantasy Records.

Об альбоме 
Vanguard Records от имени Джоан Баэз подала в суд на Fantasy Records за издание этого альбома по причине, того, что он представляет собой сборник экспериментальных записей Джоан в 17-летнем возрасте, в котором она ещё имела мало вокального опыта. Альбом был выпущен без согласия певицы и её вознаграждения. В октябре 1964 года суд Сан-Франциско принял сторону Джоан Баэз и постановил изъять альбом с прилавков магазинов и выдать все мастер-ленты и связанные с альбомом материалы Джоан Баэз.

Вот что рассказывает сама певица об этих записях:
«Я ещё была в школе, когда два парня подошли ко мне и сказали: „Эй, девочка, не хотела бы ты записаться?“ Они были мошенники, но я этого тогда не знала. Таким образом мы поехали в Сан-Франциско, где записали всё, что я знала, на гигантской, взятой взаймы, гитаре Гибсона».

В немецком переиздании 1974 года на лейбле Bear Family Records альбом выходил под названием A Package Of Joan Baez.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Joan Baez in San Francisco на discogs.com

Альбомы Джоан Баэз